

Patronymes 
Barsoukov (masculin ; ) ou Barsoukova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Ioulia Barsoukova (1978-), gymnaste russe
Vassili Barsoukov (1922-1990), pilote de chasse soviétique de la Seconde Guerre mondiale

Patronyme russe